Sumidouro — local por onde se escoa a água
 Dolina — tipo de sumidouro cársico
 Quinta do Sumidouro — localidade no município de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, Brasil
 Sumidouro (Rio de Janeiro) — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Rio Sumidouro — rio do estado de Santa Catarina, Brasil

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos